„Нисан Екс-Трейл“ (Nissan X-Trail) е модел компактни автомобили с повишена проходимост (сегмент J) на японската компания „Нисан“, произвеждан в четири последователни поколения от 2001 година насам.

Той е първият модел на марката в придобиващия популярност пазар на кросоувър автомобили, съчетаващи известна повишена проходимост с комфорта на автомобили за всекидневна употреба.

Бележки 

Автомобили с повишена проходимост
Екс-Трейл